Restless puede referirse a:

Cine y televisión 
 Restless (1985), película neozelandesa.
 Restless (1998), película chino-americana dirigida por Jule Gilfillan.
 Restless -Los inquietos- (2000), película finlandesa dirigida por Aku Louhimies.
 Restless (2011), película dirigida por Gus Van Sant.
 Restless (2012), película dirigida por Aaron Boltz.
 Restless (2000), el vigésimo segundo de la cuarta temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.

Música

Discográficas 
 Restless Records, discográfica.

Álbumes 
 Restless (1984), álbum de Murray Head.
 Restless (1992), álbum de Skydiggers.
 Restless (1995), álbum de Starpoint.
 Restless (1996), álbum de Faye Wong.
 Restless (2000), álbum de Shelby Lynne.
 Restless (2000), álbum de Xzibit.
 Restless (2003), álbum de Sara Evans.
 Restless (n/d), álbum de Amy Meredith.
 Restless (n/d), álbum de Trae.

Canciones 
 Restless (1968), canción de Elton John.
 Restless (1984), canción de Elton John.
 Restless (1996), canción de Within Temptation.
 Restless (2011), canción de Switchfoot.
 Restless (2015), canción de New Order.